Старшова — фамилия. Известные носители:

 Старшова, Екатерина Игоревна (род. 2001) — российская актриса театра и кино. 
 Старшова, Наталья Николаевна (род. 1961) — советская волейболистка, олимпийская чемпионка 1980 года.